Portugália
 Olhão, közigazgatási egység Faro kerületben
 Olhão,  város, az azonos nevű közigazgatási egység központja